

Santas católicas 
 Brígida da Irlanda — conhecida por Santa Brígida de Kildare e Santa Brígida da Irlanda
 Brígida Birgersdotter da Suécia — canonizada como Santa Brígida da Suécia

Topônimos 
 Santa Brígida (Bahia) — município brasileiro
 Santa Brígida (Canárias) — cidade das Ilhas Canárias
 Santa Brigida (Itália) — comuna italiana da Lombardia

Outros 
 Santa Brigida (Roma) — igreja nacional da Suécia em Roma

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos